Воспламеняющая взглядом — может означать:

 «Воспламеняющая взглядом» — роман Стивена Кинга.
 «Воспламеняющая взглядом» — фильм по одноимённому роману, США, 1984.
 «Воспламеняющая взглядом 2: Всё заново» — сиквел фильма «Воспламеняющая взглядом», точно повторяющий сюжетную линию Akira, связанную с секретной лабораторией, для детей со сверхспособностями.
 «Воспламеняющая взглядом» — фильм по одноимённому роману, США, 2022.